Анжелі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 85 км на захід від Діжона, 45 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анжелі на сайті французького Національного інституту географії
 Анжелі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анжелі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна